3 wzniesienia w Polsce:
 Równa Góra (318 m n.p.m.) – wzniesienie Pagórów Jaworznickich, w woj. śląskim, w mieście Jaworzno
 Równa Góra (390,0 m n.p.m.) – wzniesienie Garbu Tarnogórskiego, w woj. śląskim, w powiecie będzińskim, w gminie Psary
 Równa Góra (490 m n.p.m.) – wzniesienie Czarnego Lasu, w Górach Kamiennych, w woj. dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w mieście Kamienna Góra

Zobacz też 
 Równa